Сен може да се отнася за:

 Амартя Сен, индийски икономист
 Сен (град), град в Хърватия
 Ньой сюр Сен, град във Франция
 О дьо Сен, департамент във Франция
 Сен Сен Дени, департамент във Франция
 Сен Бартелми, отвъдморско владение на Франция
 Сен Маритим, отвъдморско владение на Франция
 Сен (река), река в Белгия
 Сен (парична единица), японска парична единица, подразделение на йената
 Сен Дени, базилика

 Сен Мартен – пояснение